C45 steht für:
 eine ehemalige Hauptstraße in Namibia, siehe heute Nationalstraße B10
 einen unlegierten Qualitätsstahl mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,45 Massenprozent, siehe Stahlsorte#Unlegierte Qualitätsstähle
 ein Trainingsverfahren für Entscheidungsbäume, siehe C4.5
 Caldwell 45, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog